Elgonina este un gen de muște din familia Tephritidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe 

Elgonina